Шесто́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Шестов, Алексей Александрович (1896—1937) — фигурант Второго Московского процесса.
 Шестов, Лев Исаакович (1866—1938) — русский философ-экзистенциалист и эссеист.
 Шестов, Михаил Александрович (1933—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шестов, Николай Александрович (1831—1876) — русский военный врач.
 Шестов, Пётр Иванович (1847—1915) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Шестов, Сергей Семёнович (род. 1950) — российский военный и общественный деятель, полковник КГБ СССР.

Шесто́ва:
 Шестова, Ксения Ивановна (?—1631) — мать царя Михаила Фёдоровича Романова.
 Шестова, Мария Ивановна (в иночестве Марфа) — бабушка царя Михаила Федоровича Романова.